Armesto ist der Familienname folgender Personen:

 Ramiro Armesto Armesto (1905–1936), spanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Sebastian Armesto (* 1982), britischer Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler